José Aguirre puede estar referido a:

Personas 
 James José Aguirre (1992-), futbolista colombiano.
 José Aguirre (futbolista) (1983-), futbolista ecuatoriano.
 José Aguirre (músico) (1970-), músico, productor musical, trompetista y compositor colombiano.
 José Aguirre Cámara (1900-1969),  político conservador y abogado argentino.
 José Aguirre de Achá (1877-1941), escritor y político boliviano.
 José Antonio Aguirre (1904-1960), político español, militante del Partido Nacionalista Vasco.
 José Joaquín Aguirre (1822-1901), médico cirujano y político liberal chileno.
 José María Aguirre Larraona (1962-1997), policía autonómico vasco asesinado el 13 de octubre de 1997 a los 35 años de edad, en un atentado de la banda terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA).
 José Ramón Diego Aguirre (1927-2005), militar, historiador, y activista español. 
 José Sáenz de Aguirre (1630-1699), clérigo e intelectual español, de la orden benedictina.
 Juan José Aguirre (1954-), religioso-misionero comboniano y obispo español.
 Ricardo José Aguirre (1939-1969), cantante, compositor, músico, maestro, director, locutor, y arreglista venezolano.